SJB steht für:
 Hochkirchliche St.-Johannes-Bruderschaft, eine Geistliche Gemeinschaft und Teil der Hochkirchlichen Bewegung in der evangelischen Kirche.
 Salesianische Jugendbewegung, eine Geistliche Gemeinschaft in der katholischen Kirche und Teil der Don-Bosco-Familie.
 Servicestelle Jugendbeteiligung

Siehe auch:
 Flug OO-SJB, siehe Sabena-Flug 548
 SJB-Gruppe, siehe Saefkow-Jacob-Bästlein-Organisation

Abkürzung